Butler Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Butler Center (Indiana)
 Butler Center (Iowa)
 Butler Center (New York)